Het Romeinse Rijk
Voor de Romeinse tijd in België, zie Romeinen in België
Voor de Romeinse tijd in Friesland, zie Romeinen in Friesland
Voor de Romeinse tijd in Nederland, zie Romeinen in Nederland
Voor de Romeinse tijd in Groot-Brittannië, zie Britannia (Romeinse provincie)
Voor de Romeinse tijd in Frankrijk, zie Gallo-Romeinse periode